«Я влюблена в злодейку» (яп. 私の推しは悪役令嬢。 Хепбёрн.: англ. I’m in Love with the Villainess) — ранобэ, написанная Инори и проиллюстрирована Ханагатой. Она была опубликована с января 2018 по февраль 2021 года на онлайн-сайте публикации ранобэ shōsetsuka ni narō.После эта серия ранобэ была приобретена издательством Aichu Publishing, которое опубликовало первый том в цифровом виде в феврале 2019 года под своим брендом GL Bunko imprint.

Адаптация манги которым занималась Эносима была опубликована в комиксе  Yuri manga magazine от Ichijinsha Yuri Hime с 18 июня 2020 года. Далее была собрана в два тома танкобон. Серии Ранобэ и манги были лицензированы в Северной Америке компанией Seven Seas Entertainment, а премьера адаптации аниме-телесериала занялась компания Platinum Vision и запланирована выпуск на 2023 год.

Сюжет 
Когда работница Рей Охаши перерождается в главную героиню своего любимого симулятора свиданий, это прекрасная для неё возможность сделать то, о чем она всегда мечтала, — соблазнить злодейку! В прошлой жизни Рей не интересовалась сюжетными линиями, которых могла предложить игра. Она отдает свое сердце Клэр Франсуа, главной антагонистке игры. Теперь, вооружившись своими обширными познаниями в игре и безграничной любовью к Клэр, сможет ли Рей, наконец, завоевать злодейку своей мечты и вывести  Клэр на счастливый конец, прежде чем грядущая революция уничтожит все шансы на то, что это произойдет?

Персонажи 
Рэй Тейлор (яп.芹澤優, Rei Teirā)

Возраст 15 лет. Рост 162 см. Вес 52 кг.
  «Я готова начать свою новую студенческую жизнь в академии!»
Обычная офисная работница, оказавшаяся в роли главной героини из её любимой отомэ-игры «Революция». В этом мире её зовут Рей Тейлор, и она простолюдинка, принятая в королевскую академию. Она самая результативная новенькая ученица.

После ее смерти она оказалась в Академии, подвергаясь преследованиям со стороны своей любимой героини: Клэр Франсуа. Она обладает глубокими знаниями о своем новом мире благодаря тому, что является автором фанфиков, и знает мир и персонажей лучше, чем кто-либо. Кроме того, она владеет двумя из четырех доступных элементов в мире Революции со сверхвысокими способностями, наивысшим рангом. Она не боится общаться с членами королевской семьи, которые посещают академию вместе с ней, и все принцы уважают за ней.

Клэр Франсуа (яп.奈波果林, Kurea Furansowa)
 «Со мной будет сидеть простолюдинка?! Ты должна знать свое место!»
Клэр — старшая дочь Доула Франсуа, министра финансов Королевства Бауэр. Она высокомерная дворянка, которую сильно возмущает тот факт, что она будет посещать занятия вместе с Рей. Клэр обладает сверхвысокой склонностью к огненной магии. Хотя она пытается расположить к себе второго принца, Сейна Бауэра, ей никогда не удается сократить дистанцию ​​между ними.

Роддо Бауэр (яп.ロッド＝バウワー, Roddo Bauwā)

Старший наследник в королевской семье королевства Бауэр и первый в очереди на трон. Он энергичный молодой, начинает интересоваться Рей, к большому её разочарованию. Один из самых популярных целей для захвата в игре.

Сейн Бауэр (яп.セイン＝バウワー, Sein Bauwā)

Второй наследник в королевской семье королевства Бауэр. Сейн ведет себя стойко и чувствует, что его способности уступают способностям его братьев, что вызывает у него комплекс. Сейна считают наименее популярной целью захвата в игре.

Ю Бауэр (яп.ユー＝バウワー, Yū Bauwā)

Третий наследник в королевской семье королевства Бауэр. Харизматичный и привлекательный тип принца, который использует обаяние, чтобы скрыть хитрый ум. Ю — второй по популярности для захвата в игре.

Миша Юр (яп.ミシャ＝ユール, Misha Yūru)

Соседка Рей по комнате и лучшая подруга. Ее семья когда-то была благородным домом, но они стали простолюдинами после того, как впали в упадок и обанкротились. Она почти поняла, что Рей больше не ее старый друг; с тех пор как в ней проснулась другая Рей, Миша считает, что у неё что-то не так с головой.

Медиа

Ранобэ 
Пять томов  ранобэ официально были опубликованы в цифровом виде, издательством Aisha Publishing под их брендом GL Bunko с 26 Февраля 2019 года по 26 августа 2021 года. Эта серия отличалась обложкой и дополнительными иллюстрациями Ханагаты. В 2021 году Ichijinsha объявила, что начнет публиковать ранобэ в мягкой обложке, а первый том выйдет 18 декабря 2021 года под названием  Ichijinsha Novels imprint. В апреле 2020 года Seven Seas Entertainment объявила, что они лицензировали ранобэ в Северной Америке, а уже 19 марта 2021 года Seven Seas  опубликовали заявление о том, что они выпустят новую версию первого тома из-за решений о локализации в оригинале, в которых было опущено несколько абзацев.

Ответвление от основной истории 
Она такая дерзкая для простолюдинки! Этот пересказ оригинальной истории с стороны Клэр Франсуа. Его трансляция началась 25 мая 2021 года на публикации ранобэ shōsetsuka ni narō. Издательство Aichu Publishing опубликовало первый том ранобэ в цифровом формате под своим брендом GL Bunko 28 Февраля  2022 года, а Ханагата вновь разрабатывала за дизайн обложки и дополнительные иллюстрации. На выставке Anime Expo 2022 Seven Seas Entertainment объявили, что они лицензировали спин-офф для публикации на английском языке.

Манга 
Адаптация манги написана Инори и проиллюстрирована Эносимой. Сериализация началась в комиксе Yuri manga magazine от Ichijinsha «Юри Химэ» 18 июня 2020 года. В феврале 2021 года Seven Seas Entertainment объявила, что они также лицензировали адаптацию манги.

Аниме 

Адаптация аниме была анонсирована 13 декабря 2022 года. Продюсером аниме выступит компания Platinum Vision, режиссером — Хидеаки Оба, сценарием займется Аюму Хисао, дизайном персонажей займется Йоко Сато, а музыку адаптирует Нориюки Асакура и Усаги то Ума. Премьера сериала назначена на начало 2023 год.

Прочее 
В руководстве Anime News Network по ранобэ, этой осенью 2020 года сериал был в целом воспринят положительно японской публикой, хотя и не так сильно, как другие произведения yuri, выпущенные в то время. Однако было отмечено, что «если Рей и Клэр обе поначалу кажутся недоступными, невероятно трудными для сближения, то примерно к середине рассказа они проживают достаточно критичные изменений, чтобы за них ними чувствами было намного легче следить и воспринимать».

Другая часть более позитивно восприняли сериал. Эрика Фридман, основательница Yuricon, присудила первому ранобэ общую оценку в девять баллов. Фридман также похвалила сериал за откровенное обсуждение ЛГБТ-идентичности, написав: «И затем вы попадаете в момент, когда Миша, лучший друг Рей, соседка по комнате и соперница, поворачивается к Рей и спрашивает: „Ты любишь меня?“ … и персонажи откровенно обсуждают свою сексуальность». Ники Бауман отметила, что открытый акцент этого аниме  по ЛГБТ-тематике в его персонажах и повествовании не был типичным для жанра Юри, и предположила, что это может сигнализировать об изменении тем и историй Юри.

В марте 2021 года «Я влюблен в злодейку» занимает 5-е место в ежегодном рейтинге анимационной манги AnimeJapan «Мы хотим видеть». В июне 2021 года сериал был номинирован в категории «Лучшая печатная манга» на Next Manga Awards и занял 17-е место из 50 номинантов. Он также был номинирован на ту же награду и занял 8-е место из 50 номинантов в 2022 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт английского ранобэ
 Официальный сайт аниме (на японском языке)
 «Я влюблена в злодейку» (ранобэ) в энциклопедии Anime News Network